Дергачи — название населённых пунктов:

Россия 
 Дергачи — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Дергачи — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Дергачи — посёлок городского типа в Саратовской области.
 Дергачи — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Дергачи — город, районный центр в Харьковской области Украины.
 Дергачи — железнодорожная станция Южной железной дороги в Харьковской области.

См. также 
 Дергач